Centralna Komisja Rewizyjna ZHP – naczelny organ kontrolny Związku Harcerstwa Polskiego, odpowiedzialny przed Zjazdem ZHP.

Kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP 
Centralna Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działania władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. W tym zakresie przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, a Zjazdowi ZHP sprawozdanie oraz ocenę działalności wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego ZHP i Rady Naczelnej ZHP oraz Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP.

Centralna Komisja Rewizyjna może zlecać realizację zadań kontrolnych komisjom rewizyjnym chorągwi i hufców.

Centralna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin pracy komisji rewizyjnych ZHP.

Skład Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP 
Centralna Komisja Rewizyjna liczy co najmniej 9 członków, wybranych przez Zjazd ZHP. Komisja może również w trakcie kadencji odwoływać członków ze swojego składu oraz uzupełniać swój stan osobowy przez wybór nowych członków, ale liczba osób wybranych w skład Komisji nie może być większa niż połowa liczebności wybranej przez Zjazd ZHP. Pracami Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP kieruje Przewodniczący CKR.

Aktualny skład CKR wybranej przez XLII Zjazd ZHP (od 22 maja 2022) 
Prezydium:

 hm. Waldemar Dolata - Chorągiew Kujawsko-Pomorska - Przewodniczący CKR
 hm. Monika Jurecka - Chorągiew Wielkopolska - Wiceprzewodnicząca CKR
 hm. Maciej Wlazło - Chorągiew Kielecka - Wiceprzewodnicząca CKR
 hm. Wojciech Stępkowski - Chorągiew Gdańska - Sekretarz CKR

Pozostali członkowie:

 hm. Rafał Hojnor - Chorągiew Krakowska
 hm. Stanisław Firlej - Chorągiew Mazowiecka
 hm. Joanna Kośmider - Chorągiew Łódzka
 hm. Krzysztof Rudziński - Chorągiew Stołeczna
 hm. Kamil Zdunek - Chorągiew Lubelska
 hm. Bartosz Mertas - Chorągiew Śląska
 hm. Alicja Wosik-Majewska - Chorągiew Podkarpacka

Skład CKR poprzednich kadencji

Skład CKR wybranej przez XL Zjazd ZHP (od 9 grudnia 2017 do 20 maja 2022) 
Prezydium:
 hm. Ludwika Dębicka – przewodnicząca CKR
 hm. Krzysztof Osmański – wiceprzewodniczący CKR
 hm. Anna Piekarz – wiceprzewodnicząca CKR
Pozostali członkowie:
 hm. Marta Bajrakowska-Syrek
 hm. Waldemar Dolata
 hm. Marek Klimowski
 phm. Robert Kubiczek
 hm. Paweł Lipiński
 hm. Andrzej Przybyła
 hm. Krzysztof Rudziński
 hm. Maciej Wlazło

Skład CKR wybranej przez XXXVIII Zjazd ZHP (od 7 grudnia 2013 do 8 grudnia 2017) 
Prezydium:
 hm. Anna Piekarz – przewodnicząca CKR
 hm. Ludwika Dębicka – wiceprzewodnicząca CKR
 hm. Maciej Wlazło – wiceprzewodniczący CKR
 phm. Przemysław Zawadzki – sekretarz CKR
 phm. Marta Bajrakowska-Syrek – członek prezydium CKR
Pozostali członkowie CKR:
 hm. Krystyna Chowaniec
 hm. Waldemar Dolata
 hm. Wiktor Gruszka
 phm. Robert Kubiczek
 phm. Paweł Lipiński
 hm. Jan Nowociński

Skład CKR wybranej przez XXXVI Zjazd ZHP (od 5 grudnia 2009 do 6 grudnia 2013) 
Prezydium:
 hm. Zbigniew Standar – Chorągiew Wielkopolska ZHP – przewodniczący CKR (od 16 października 2011)
 hm. Bożena Kamińska – Chorągiew Białostocka ZHP – przewodnicząca CKR do 16 października 2011, zrezygnowała z funkcji przewodniczącej w związku z wyborem do Sejmu RP
 hm. Danuta Aszyk – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP – wiceprzewodnicząca CKR
 hm. Anna Piekarz – Chorągiew Śląska ZHP – wiceprzewodnicząca CKR (od 16 października 2011)
 hm. Waldemar Dolata – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – sekretarz CKR
 phm. Piotr Arnold – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP – członek prezydium CKR
Pozostali członkowie CKR:
 hm. Ludwika Dębicka – Chorągiew Gdańska ZHP
 hm. Anna Marek – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 hm. Stanisława Niemira – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
 hm. Maciej Wlazło – Chorągiew Kielecka ZHP
 hm. Joanna Woźniak – Chorągiew Łódzka ZHP

Skład CKR wybranej przez XXXIII Zjazd ZHP (od 4 grudnia 2005 do 2 grudnia 2009) 
Prezydium:
 hm. Henryk Chrobak – Chorągiew Krakowska ZHP – przewodniczący CKR ZHP
 hm. Adam Hadław – Chorągiew Podkarpacka ZHP – wiceprzewodniczący CKR ZHP
 hm. Adam Skowronek – Chorągiew Śląska ZHP – wiceprzewodniczący CKR ZHP
 hm. Przemysław Marchlewicz – Chorągiew Gdańska ZHP – członek prezydium CKR ZHP (mandat wygasł w trakcie kadencji w związku z wyborem do Głównej Kwatery ZHP)
Pozostali członkowie CKR:
 hm. Leszek Adamski – Chorągiew Stołeczna ZHP
 phm. Piotr Arnold – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
 phm. Mateusz Tomasz Chołodecki – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 hm. Henryk Kalinowski – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 hm. Jolanta Kitlasz – Chorągiew Białostocka ZHP
 hm. Halina Krystowczyk – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
 hm. Zbigniew Makulec – Chorągiew Lubelska ZHP
 hm. Henryk Marciniak – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 pwd. Piotr Michałowski – Chorągiew Gdańska ZHP (od 8 lutego 2009 – wybrany w trakcie kadencji)
 hm. Witold Mockałło – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Zbigniew Standar – Chorągiew Wielkopolska ZHP
 hm. Tadeusz Śmieja – Chorągiew Opolska ZHP
 hm. Zbigniew Tatarzyński – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
 hm. Maciej Wlazło – Chorągiew Kielecka ZHP

Skład CKR wybranej przez XXXII Zjazd ZHP (2001 – 2 grudnia 2005) 
Prezydium:
 hm. Danuta Aszyk – przewodnicząca
 hm. Jolanta Tomczuk – wiceprzewodniczący
 hm. Wacław Mucha-Kruczyński – wiceprzewodniczący
 phm. Piotr Janowski – sekretarz
 hm. Henryk Chrobak – członek prezydium
Pozostali członkowie:
 hm. Bogdan Doliński
 phm. Adam Hadław
 hm. Mariusz Kołodziej
 hm. Halina Krystowczyk
 hm. Przemysław Marchlewicz
 hm. Ewa Anna Miękina
 hm. Jerzy Michalski
 hm. Witold Tomasz Mockałło
 hm. Krystyna Rozwadowska
 hm. Adam Skowronek
 hm. Tadeusz Śmieja

W składzie CKR przed 2001 
 hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska – wiceprzewodnicząca w latach 1990-2001

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego